

Geografia

Austria 
 Hofamt – frazione di Emmersdorf an der Donau, comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)
 Hofamt – frazione di Frohnleiten, città nel distretto di Graz-Umgebung (Stiria)
 Hofamt Priel – comune nel distretto di Melk (Bassa Austria)